Der Audi Q4 e-tron (F4) ist ein batterieelektrisch angetriebenes SUV der Audi AG. Er ist nach dem Audi e-tron GE das zweite elektrische SUV und zugleich das erste Serienfahrzeug von Audi, das auf dem Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) der Volkswagen AG basiert und im Volkswagenwerk Zwickau gefertigt wird. Mit 4,59 m liegt er zwischen den aktuellen Audi-Modellen Q3 und Q5. Der größere Q5 e-tron hat eine dritte Sitzreihe und ist ausschließlich für den chinesischen Markt bestimmt.

Geschichte 
Die offizielle Vorstellung des Q4 fand am 14. April 2021 statt, während die Präsentation des Innenraums schon am 9. März 2021 erfolgte.

Zeitgleich wurde auch das Schwestermodell, der Audi Q4 Sportback e-tron enthüllt, das ein SUV-Coupé-artiges Heck aufweist. Beide Fahrzeuge teilen sich die gleiche Plattform.

Sicherheit 
Im Sommer 2021 wurde der Q4 e-tron vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Er erhielt fünf von fünf möglichen Sternen.

Technische Daten

Absatzzahlen

Produktion 
Im ersten Produktionsjahr 2021 wurden 27.519 Audi Q4 e-tron gebaut.

Zulassungszahlen in Deutschland 
Im ersten Verkaufsjahr 2021 wurden in der Bundesrepublik Deutschland 4.470 Fahrzeuge der Baureihe neu zugelassen. Davon hatten 1.441 (32 %) einen Allradantrieb. Im Jahr 2022 waren es 12.406 Einheiten, davon 3.186 (26 %) mit Allradantrieb.

Weblinks 

 Audi Q4 audi.de
 Audi Q4 audi-mediacenter.com

Einzelnachweise 

Elektroautomodell
Kombilimousine